Fynsk forår eller Fynsk Foraar er navnet på flere ting
 Fynsk Foraar – korværk af komponisten Carl Nielsen fra 1921
 Fynsk forår (skulptur) – skulptur af billedhuggeren Yan fra 1958 i Odense Rådhus
 Fynsk forår (film) – dansk dokumentarfilm fra 1965